Lista dos 226 comunas do departamento francês de Pirenéus Orientais (em francês: Pyrénées-Orientales).

|}

 
Pireneus Orientais